Ла-Бюксере́тт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південь від Парижа, 160 км на південь від Орлеана, 36 км на південь від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 58 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 106,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Бюксеретт на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Бюксеретт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр